Perfume: The Story of a Murderer, een film uit 2006
 Perfume (2001), een film uit 2001
 Perfume (single), een single van Britney Spears
 Perfume (Japanse band), een Japanse meidengroep